El Ghazouani, Al Ghazouani ou encore Ghazouani peut faire référence à :

Patronyme 

 Mohamed Ould Ghazouani (né en 1956) président de la Mauritanie ;
 Sidi Abdellah El Ghazouani (né au 15ème siècle) écrivain et un des Sept saints de Marrakech;
 Maouhoub Ghazouani (né en 1948) footballeur international marocain ;
 Souhad Ghazouani (née en 1982) haltérophile handisport française ;
 Maisa Ghazouani (née en 1995) gymnaste rythmique tunisienne ;
 Mohamed Fadhel Ghazouani (né en 1991) judoka tunisien ;
 Noureddine Ghazouani (né en 1946) avocat tunisien ;
 Imène El Ghazouani (née en 2000) footballeuse internationale marocaine ;
 Mehdi El Ghazouani (né en 1976) athlète marocain ;

Patronyme marocain
Patronyme tunisien